Никола́й Са́ввич Долгопо́лов (24 февраля 1879 — 24 июня 1972) — земский врач и общественный деятель русский эмиграции, член II Государственной думы от Воронежской губернии.

Биография 
Из дворян. Сын земского служащего.

Учился на медицинском факультете Московского университета, в Военно-медицинской академии и Дерптском университете. За участие в студенческих волнениях отбывал тюремное заключение в Петербурге.

В 1906 году окончил медицинский факультет Московского университета. По окончании университета служил врачом-педиатром в Воронежской губернии.

В феврале 1907 года был избран членом II Государственной думы от Воронежской губернии. Входил в группу социалистов-революционеров. Был членом её постоянного комитета вместе с Г. А. Горбуновым,  Д. Л. Зиминым, Ф. И. Ржехиным, В. М. Стрелковым.Состоял секретарём распорядительной комиссии.

В 1914 году основал завод противогазов. После Февральской революции был представителем Временного правительства на Черноморском побережье и в Кубанской области.

После Октябрьской революции участвовал в Белом движении, в том числе в 1-м Кубанском походе. С декабря 1919 по март 1920 года руководил Управлением народного здравоохранения в Особом совещании при главнокомандующем ВСЮР, затем был министром здравоохранения в Южнорусском правительстве. В ноябре 1920 года эвакуировался из Крыма с миссией Американского Красного Креста.

В эмиграции во Франции, жил в Париже. В 1921—1922 годах входил в Особую комиссию Российского общества Красного Креста. После 1925 года был председателем Земгора. Кроме того, состоял членом координационного комитета Объединения благотворительных и гуманитарных организаций (с 1937), членом ревизионной комиссии Общества русских врачей имени Мечникова (с 1946) и членом Ассоциации Тургеневской библиотеки.

Был представителем американского Учебного фонда имени Кулаева во Франции, выдавал стипендии русским учащимся. Искал финансирование для русских госпиталей. В 1949 году основал Русский дом для престарелых в Кормей-ан-Паризи, был его директором. В 1951 году был членом комитета по организации празднования 50-летия литературной деятельности Б. К. Зайцева.

Последние годы жизни провел в основанном им Русском доме Кормей-ан-Паризи. Скончался в 1972 году. Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Семья 
Сын Александр (1913—1957), инженер. Во Вторую мировую войну участвовал в движении Сопротивления, был награждён Военным крестом и британским орденом «Oak Leaf Emblem 1946». Затем работал в Индии, где трагически погиб. Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Награды 
 орден Почётного легиона (1955)
 золотая медаль «Société d’Encouragement au progrès» (1966)

Примечания

Источники 
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. — М: РОССПЭН, 2008.
 
 Незабытые могилы. Российское зарубежье: некрологи 1917—1997: в 6 т. — Т. 2: Г—З. — М.: Пашков дом, 1999. — С. 400. — ISBN 5-7510-0169-9.

Выпускники медицинского факультета Московского университета
Члены Государственной думы Российской империи II созыва
Члены Южнорусского правительства
Первопоходники
Русские эмигранты первой волны во Франции
Похороненные на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа
Земские врачи